est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide nalidixique, numéro CAS 
 phénobarbital, numéro CAS